Piñeyro bezeichnet:

eine Localidad in Gran Buenos Aires, siehe Piñeyro (Buenos Aires)

Piñeyro ist der Nachname von:

 Carlos R. Piñeyro (* 1890), argentinischer Botschafter
 Daniel Piñeyro (* 1989), mexikanischer Eishockeyspieler
 Enrique Piñeyro (* 1956), italienisch-argentinischer Schauspieler
 Enrique Piñeyro Queralt (1883–1960), spanischer Aristokrat und Fußballfunktionär
 Marcelo Piñeyro (* 1953), argentinischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Piñeiro